Мадригал:

 Мадригал — музыкальный жанр, получивший распространение в эпоху Возрождения.
 Мадригал — поэтический жанр.
 «Мадригал» — российский ансамбль старинной музыки.

Персоналии 
 Мадригал, Аль (род. 1971) — американский актёр-комик.
 Мадригаль, Диего (род. 1989) — коста-риканский футболист, полузащитник азербайджанского клуба «Интер» (Баку).

См. также 
 Мадригаль,  — фамилия испанского происхождения